Rytíř může být:

 rytíř – středověký ozbrojený bojovník obvykle šlechtického původu a stavu
 rytířský turnaj
 příslušník rytířského řádu

příjmení osob
 Pavel Rytíř (* 1949) – český informatik
 Zdeněk Rytíř (1944–2013) – český hudebník
 Vendula Prager-Rytířová (* 1972) – česká herečka a pedagožka, dcera Zdeňka

v kultuře
 rytíř smrti – fiktivní osoba, příslušník fiktivního národa ve světě Warcraftu
 bezhlavý rytíř – pohádková postava, strašidlo
 Rytíř zelené růže – historický román od Zuzany Koubkové
 Sir Gawain a Zelený rytíř – báseň z konce 14. století napsaná dialektem střední angličtiny
 Černý rytíř – americký film z roku 2001
 Rytíř na rozcestí – obraz Viktora Michajloviče Vasněcova

jiný význam
 rytíř (hodnost) – čestná hodnost
 Rytíř českého lékařského stavu (latinsky: Eques ordinis medicorum Bohemicorum) – čestné ocenění České lékařské komory udělované lékařům
 Rytíř umění a literatury Francouzské republiky

Související články 
 Rytířský kříž

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení